{{Info/Álbum
 |nome           = Canções para Orar no Espírito 2
 |tipo           = estúdio
 |imagem         = CPONE2.jpg
 |imagem_tamanho = 
 |imagem_legenda = 
 |artista        = Titulares do Ritmo, Grupo Edypaul e Padre Jonas Abib
 |lançado        = 1976
 |gravado        = 1976
 |gênero         = Música católica popular
 |duração        = 35:30
 |idioma         = Língua portuguesa
 |formato        = LP
 |gravadora      = Paulinas COMEP
 |diretor        = C. Nogueira
 |produtor       = 
 |arranjador     = 
 |certificação   = 
 |cronologia     = 
 |último_álbum   = Canções para Orar no Espírito(1976)
 |próximo_álbum  = Canções Latino Americanas para Orar no Espírito(1976)
 |miscelâneo     = 
}}Canções para Orar no Espírito 2 é o segundo álbum de uma coleção de discos lançada pela gravadora Paulinas COMEP nos anos 1970 com canções cantadas em grupos de oração da Renovação Carismática Católica, a fim de popularizá-las. Participa, como grupo instrumental, os Titulares do Ritmo; como grupo vocal, os Titulares do Ritmo e o grupo Edypaul. O solo é do padre Jonas Abib.

Faixas

LP (EPD-0364)''

Ver também 

 Monsenhor Jonas Abib
 Música católica popular

Álbuns de 1976
Álbuns de música católica popular
Álbuns de Jonas Abib
Álbuns em língua portuguesa